Кана́т Ома́р (род. 13 августа 1971, пос. Краснокутск, Павлодарская область) — казахстанский поэт, пишущий на русском языке.

Биография 
Родился в посёлке Краснокутск Павлодарской области Казахстана. С детства жил в Павлодаре. В 1989 году поступил на филологический факультет Павлодарского педагогического института.

В 1990 году переехал в Ленинград и учился в Санкт-Петербургской государственной академии культуры, которую окончил в 1996 году (специальность «режиссёр киновидеостудии»). В 1996 году вернулся в Павлодар; с 2001 года живёт в Астане.

Публикует стихи с 1988 года в журналах «Арион», «Воздух», «Новая Юность», «Простор», «Аполлинарий» и др.

Стихи Каната Омара включены в антологии «Явь и сны: Новая поэзия Казахстана» (2001) и «Освобождённый Улисс: Современная русская поэзия за пределами России», опубликованы в ряде коллективных сборников и альманахов.

Автор самиздатских сборников «Это не книга», «Человек в квадрате» и трёх книг, изданных казахстанскими издательствами. В 2008 году московское издательство Руслана Элинина выпустило книгу стихов «Каблограмма» в серии «Русский Гулливер» с предисловием Станислава Львовского.

Участник Биеннале поэтов в Москве (2003), ряда литературных фестивалей. Пишет также прозу и пьесы.

Критика 
«Поэтика Омара — это прежде всего поэтика мелких деталей, — замечает Станислав Львовский. — Не „простые истории“, которые, как известно, можно найти behind everything, а ещё более мелкие дребезги, не складывающиеся в связный нарратив» (Львовский С. Из-под воды // Каблограмма. — С. 9).

«Широкая, развёрнутая география, следуя внутренней логике и мелодике текста, смыкается в земной шар, а нелинейное время возвращает читателя к точке сингулярности. Все истории, рассказанные мелкими предметами, образуют хронотоп книги, схожий по своей ирреальности с лентой Мёбиуса», — пишут о книге Каната Омара рецензенты журнала «TextOnly».

Библиография 
 К ещё более бледным. — Алматы: Каусар Булак, 1997. — 48 с.
 Сукно. — Павлодар: 1999. — 32 с. — (Приложение к литературному альманаху NA BARJE).
 Замерзает вода. — Астана: Елорда, 2002. — 64 с.
 Каблограмма. — М.: Издательство Руслана Элинина, 2008. — 80 с. — (Русский Гулливер).

Примечания

Ссылки 
 
 
 Страница на сайте ЛХИ «Аполлинарий»
 Стихи в журнале TextOnly 
 Стихи на сайте «Молодая русская литература»
 Стихи Каната Омара в проекте «NO WAR – ПОЭТЫ ПРОТИВ ВОЙНЫ»

Поэты Казахстана
Писатели Казахстана
Русские поэты
Выпускники Санкт-Петербургского института культуры